Příjmení Lachnit nosí více významných osobností:

 Jan Lachnit (1818–1895) – rakouský právník a politik české národnosti z Moravy
 Petr Lachnit (* 1949) – český politik
 Petr Lachnit (* 1967) – český politik a advokát